Que sera, sera (Whatever Will Be, Will Be), une chanson interprétée par Doris Day en 1956.
 Que sera sera, un film réalisé par Alberto Marini.
 Que sera sera, un épisode de la série Dr House.